Gellen bezeichnet:
 Gellen, Landzunge der Insel Hiddensee, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, siehe auch: Gellenstrom, Leuchtturm Gellen
 Gellen, Dorf im Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Jeleń (Borne Sulinowo) im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Gellen (Ostpr.), bis 1938: Jellinowen, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Jeleniowo, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Gelle